Andy Evans (ur. 1951) – amerykański kierowca wyścigowy
 Andy Evans (ur. 1975) – walijski piłkarz